Иславин, Владимир Александрович (1818—1895) — член совета министра земледелия и государственных имуществ, этнограф
 Иславин, Михаил Владимирович (1864—1942) — сын предыдущего, русский государственный деятель, последний Новгородский губернатор.